GWE est un code qui peut désigner :
 , une des deux principales bases aériennes de l'armée de l'air du Zimbabwe située près de la ville de Gweru, selon le code AITA des aéroports.

GWe est un sigle qui peut désigner :
 gigawatt électrique, une mesure de la puissance produite sous forme électrique.

gwe est un code qui peut désigner :
 gweno, une langue bantoue parlée dans les montagnes North Pare, dans la région du Kilimandjaro, en Tanzanie, selon le code de langue ISO 639-3.

Code
Code IATA des aéroports